Arida kan avse:

 Arida (växter) - ett släkte av korgblommiga växter
 Arida, Wakayama - en stad i Wakayama prefektur, Japan